Алекса́ндр Ю́рьевич Ля́пин (род. 12 августа 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр, известный по роли интерна Алексея Денисовича Мальцева в сериале «Интерны».

Биография 
Александр Ляпин родился 12 августа 1985 года в Москве. Спустя некоторое время переехал в Ригу, где провёл своё детство. С 1999 по 2002 годы был актёром Рижского театра для детей и молодежи «Реверанс». Окончив школу, перебрался из Латвии в Москву. Здесь он поступил на актёрский факультет ВГИК, который окончил в 2007 году.

В том же году дебютировал в драме Карена Шахназарова «Исчезнувшая империя». После выхода фильма Александр был удостоен премии «За лучший дебют» на фестивале «Созвездие». В 2009 году Александр Ляпин сыграл главную роль в военной мелодраме режиссёра Алексея Козлова «Лейтенант Суворов». С 2010 по 2011 годы снялся сразу в пяти фильмах. Наибольшую известность актёр получил за роль интерна Мальцева из Торжка в сериале «Интерны».

Фильмография 
 2007 — Исчезнувшая империя — Сергей Нарбеков
 2009 — Лейтенант Суворов — лейтенант Александр Васильевич Суворов
 2010 — Тридцать седьмой роман — юноша на мосту
 2010 — Побег — охранник Василий Шубин
 2011 — Москва. Три вокзала 2 — Рома
 2011 — Обратная сторона луны — Степан Дубченко
 2011 — Айлавью — Сашка
 2012 — Любовь в СССР — Сергей Нарбеков, студент 
 2014—2016 — Интерны — Алексей Денисович Мальцев
 2014 — Ёлки 1914 — поэт
 2015 — Фарца — Петрухин
 2016 — Суперплохие — Дима
 2018 — О чем говорят мужчины. Продолжение — Владимир, водитель Сергея Леонидовича
 2019 — Туристическая полиция — Гоша
 2019 — Кухня. Война за отель — Анатолий, повар
 2019 — Тень за спиной — Михаил Воробьёв, оперуполномоченный

Факты 
Болеет за московский «Спартак».

Нападение
27 июня 2016 года в центре Москвы семеро неизвестных совершили нападение на актёра. Драка произошла возле ночного клуба на Грузинском валу, где актёр был вместе со своей подругой Полиной Левашкевич. Правонарушители избили актёра и после этого скрылись. В результате нападения Ляпин получил сотрясение мозга.

Примечания

Ссылки 
 
 Александр Ляпин — биография, фильмография

Выпускники ВГИКа
Актёры России